Цибульник — українська річка.

 Цибульник Олександр Сергійович — український футболіст, півзахисник «Динамо-2».
 Цибульник Суламіф Мойсеївна — українська кінорежисерка.
Прізвища